Серге́й Михе́ев:
 Михеев, Сергей Александрович (род. 1967) — российский политолог, политик и радиоведущий.
 Михеев, Сергей Викторович (род. 1938) — российский авиаконструктор, академик РАН, Герой России.
 Михеев, Сергей Владимирович (род. 1955) — советский и российский педагог, политический деятель.
 Михеев, Сергей Михайлович (1926—2008) — директор Электрохимического завода. Лауреат Государственной премии СССР.